Pressler oder Preßler ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Pressler (* 1988), österreichischer Filmschauspieler
 Franz Georg Pressler, Geburtsname von Fatty George (1927–1982), österreichischer Jazzmusiker 
 Gustav Preßler (1912–1985), deutscher Pilot und Ritterkreuzträger im Zweiten Weltkrieg
 Kerstin Preßler (* 1962), deutsche Langstreckenläuferin
 Larry Pressler (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Max Preßler (1815–1886), deutscher Ingenieur, Forstwissenschaftler, Erfinder und Ökonom
 Menahem Pressler (* 1923), deutscher Pianist
 Mirjam Pressler (1940–2019), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Otto Preßler (1895–1981), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Guido Pressler Verlag
 Präßler
 Presler